Municipio de Hayland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hayland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Hayland (condado de Mille Lacs, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mille Lacs.